Ленинго́ри или Ленинго́р (,  — [ленингори]; до 1934 года — Ахалгор, Ахалгори, с 1934 по 1991 годы в СССР — Ленинго́ри) / Ахалгори ( — [ахалгори]) — посёлок городского типа в Закавказье, расположен на берегах реки Ксани (приток Куры), на западном склоне Алевского хребта, высота над уровнем моря — 800 м. 

Согласно административно-территориальному делению частично признанной Южной Осетии, фактически контролирующей посёлок, является административным центром Ленингорского района; согласно административно-территориальному делению Грузии — центром Ахалгорского муниципалитета края Мцхета-Мтианети.

Название 
Первоначальное название населённого пункта Ахалгори () происходит от грузинских слов ахали («новый») и гори («холм, гора»). В русском языке использовались как транскрипция с грузинского Ахалгори, так и адаптированный топоним Ахалгор. В 1934 году село было переименовано в честь В. И. Ленина в Ленингор или Ленингори (, ). Решением 18 сессии Ленингорского районного Совета народных депутатов от 4 сентября 1990 года посёлку было возвращено историческое название Ахалгори (, ), это решение было осуждено властями автономной области как несоответствующее закону Грузинской ССР «О Юго-Осетинской автономной области». В провозглашённой через несколько дней 20 сентября 1990 года Юго-Осетинской Советской Республике стало использоваться прежнее название, но только в осетинской транскрипции Ленингор, в то время как в Грузии официальным названием стало Ахалгори.

Население

История 
Основание поселения датируется, предположительно, второй половиной XV века - периодом политической экспансии и усиления Ксанского эристваства.  Первые упоминания поселения относятся к XVI веку.  

В первой трети XVII века в Ахалгори из Квенипневи был перенесен центр Ксанского эриставства. Как и в других торгово-ремесленных поселениях Картли, с самого начала основания в Ахалгори имелась армянская община. Самая ранняя армянская надпись на хачкаре, вставленном в стену церкви монастыря Св. Богородицы, датируется 1463 г. Сохранились 4 армянские рукописи XVII века, созданные в монастыре Св. Богородицы с 1631 по 1643 гг. переписчиком Григором Аргутеци.  Помимо монастыря Св. Богородицы, Григор упоминает в поселении также церкви Св. Архангелов, Св. Иакова, Св. Марины и Св. Георгия - как армянские, так и грузинские. 

Демографическая ведомость Восточногрузинского царства 1770 года указывает Ахалгори как малый город на реке Ксани с 140 домами жителей из армян и грузин.  

Я. Рейнегс, описывая Ахалгори, сообщает: “...этот малый город также [как и Гори] населен христианами-армянами, которые, почти все, занимаются прядильным ремеслом хлопка и льна. Они в основном готовят разнообразные хлопчатые ткани и полотенца”.  

Преимущественно армянским население Ахалгори оставалось также в XIX веке. В 1886 г. всех его жителей было 634 человек, из которых 573 армян, 60 грузин и 1 осетин.   

По данным «Кавказского календаря» за 1912 год, Ахалгори — армянское село Душетского уезда Тифлисской губернии Российской империи с населением 590 человек. В начале XX века село заселяется осетинами из ближайших сёл Ксанского ущелья.
В советское время село стало поселком городского типа и районным центром, переименованным в Ленингори. Относительное армянское большинство сохранилось в поселке вплоть до советской переписи 1939 г., когда из 1413 жителей армян в райцентре указано 566 человек (40,1%), осетин - 468 (33,1%), грузин - 334 (23,6%). В последние десятилетия советской власти Ахалгори был смешанным грузино-осетинским поселением, с доминированием грузинского населения, часть которого, вероятно, были потомками ассимилировавшихся армян. По переписи населения 1979 г. население Ахалгори составляло 2216 человек, из них  149 армян (6,7%),  1331 грузин (60,1%), 699 осетин (31,5%).  

В период 1992—2008 года поселок и большая часть Ленингорского района были под контролем Грузии, с 1990-х годов Ленингор переименован властями Грузии в село Ахалгори, произошёл большой и принуждённый, и добровольный отток осетинского населения из посёлка и ближайших поселений.

В Советское время посёлок стал быстро развиваться экономически, культурно, социально, в посёлке имелись все необходимые социальные объекты, в том числе парк культуры и отдыха, фотоателье, типография, пекарня и другие заведения.

После войны августа 2008 года территория поселка и всего района контролируется Республикой Южная Осетия. Население Ленингор и все население района имеет возможность выезжать на территорию Грузии и обратно по спецпропускам. В 2015 году президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов официально открыл маршрут автодороги Цхинвал-Ленингор, открылся ежедневный маршрут по новой автодороге три раза в день.

8 августа 2017 года, впервые после войны 2008 года, день траура отмечал весь посёлок и ближайшие сёла.

Экономика 
В досоветский период — в основном кустарная промышленность. В 1983 году в Ленингори функционировали заводы — лесоперерабатывающий, масло-сыр завод, фруктовых соков, лимонадный. Пошивочный цех — филиал пошивочного цеха Тбилисской трикотажной фабрики № 2, автотранспортное предприятие, типография, редакция районной газеты, комбинат бытового обслуживания, скотоводческое хозяйство, лесхоз, две средних школы, школа-интернат, музыкальная школа, детский дом, детский сад, дом культуры, кинотеатр, две библиотеки, больница, поликлиника, аптека, отделение связи. После распада СССР большинство предприятий закрылось, либо перешло в частную собственность. До начала вооружённого конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года основными источниками рабочих мест (обеспечивали занятость около 200 человек) являлись пивоваренный завод «Ломиси» (), деревообрабатывающий и камнедробильный цеха. После занятия Ленингорского района российскими и юго-осетинскими войсками в середине августа 2008 года произошел массовый отток населения в Грузию, что негативно сказалось на экономической деятельности в регионе. После относительной стабилизации обстановки в регион стали возвращаться отдельные осетинские и грузинские семьи. В 2009 году, по неофициальным сообщениям, возобновил свою работу пивоваренный завод «Ломиси» — начат разлив пива и лимонада без этикеток. В начале февраля 2010 года завод получил новое название «Алутон» и уже официально возобновил работу, начав выпускать пиво 3 сортов — «Алутон», «Жигулевское» и «Карлов мост». Однако завод проработал лишь до апреля 2010 года и в настоящее время не функционирует в связи с расследованием, которое проводит Прокуратура Республики Южная Осетия.

Уличная сеть 
 ул. Октябрьская,
 ул. Коста Хетагурова,
 ул. Васо Абаева,
 ул. Московская,
 ул. Ленина,
 ул. Чочиева, 
 ул. Бесика Кудухова, 
 ул. Заводская,
 ул. Эриставов,
 Ул. Сталина,
 пер. Сталина,
 ул. Гагарина,
 ул. 9 мая,
 ул. Цхинвальская,
 ул. Бараташвили,
 пер. Физкультурный,
 ул. Ксанская,
 ул. Чавчавадзе,
 ул. Сабанова,
 ул. Набережная,
 ул. 1-ая Садовая,
 ул. 2-ая Садовая.

Социальные объекты 
 Здание районной администрации,
 Русско-осетинская средняя общеобразовательная школа,
 Грузинская средняя общеобразовательная школа,
 школа-интернат,
 Детский сад,
 Музыкальная школа,
 Районная больница,
 Дворец культуры,
 Библиотека,
 Офис «Мегафон ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ»
 Гостиница,
 районный продовольственный рынок.

Религия 
 Православная церковь Рождества Богородицы (открыта в сентябре 2016 года) Аланской епархии.

Достопримечательности 
 В центре поселка на площади установлен памятник Архангелу Михаилу
 В парке культуры в октябре 2009 года установлен памятник Коста Хетагурову.
 Памятник Шота Руставели,
 Памятник Александру Пушкину,
 Музей Средневековый дворец Князей Ксанских Эриставов,
 Мемориальный памятник героям Второй мировой войны,
 Крупный памятник Матери.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
Сайты
 
Статьи
 
 Видео поднятия Южно Осетинского флага в Ленингоре — Вести(17.08.2008)
 «Осетинские миротворцы взяли под контроль Ленингорский район Южной Осетии» — ОСинформ(17.08.2008)
 «Новая жизнь Ленингора» — ОСинформ(08.09.2008)
 «Подвели черту. Российские погранвойска прибыли в Южную Осетию охранять границу с Грузией» — Российская газета(18.5.2009)
 Ахалгори: село, которое было грузинским — ВВС Russian 17 августа 2009

Населённые пункты Ленингорского района
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина
Переименованные населённые пункты Южной Осетии